V soubojích 17. ročníku druhé nejvyšší fotbalové soutěže – Divize 1946/47 – se utkalo 66 mužstev v pěti skupinách (3×14, 2×12) každý s každým dvoukolově na podzim 1946 a na jaře 1947.

Do nejvyšší soutěže postoupila mužstva SK Čechie Karlín (vítěz Středočeské divize), TŠS Trnava (vítěz Slovenské divize) a SK České Budějovice (vítěz Divize českého venkova).

SK Vítkovické železárny (vítěz Moravskoslezské divize) přišel o postup kvůli novému pravidlu, podle něhož se měli vítězové Divize českého venkova a Moravskoslezské divize v postupu střídat – v sezoně 1947/48 to však už neplatilo.

Středočeská divize 

Poznámky:
 Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body; (N) = Nováček (postoupivší z nižší soutěže); (S) = Sestoupivší z vyšší soutěže

Divize českého venkova

Západ 

Poznámky:
 Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body; (N) = Nováček (postoupivší z nižší soutěže); (S) = Sestoupivší z vyšší soutěže

Východ 

Poznámky:
 Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body; (N) = Nováček (postoupivší z nižší soutěže); (S) = Sestoupivší z vyšší soutěže

Mistrovství českého venkova 
SK České Budějovice – SK Polaban Nymburk 4:1 a 0:2

Moravskoslezská divize 

Poznámky:
 Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body; (N) = Nováček (postoupivší z nižší soutěže); (S) = Sestoupivší z vyšší soutěže

Slovenská divize 

Poznámky:
 Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body; (S) = Sestoupivší z vyšší soutěže

Odkazy

Reference

Literatura 
 Jindřich Horák, Lubomír Král: Encyklopedie našeho fotbalu (1896 – 1996/97), Libri 1997

Externí odkazy 
 Rudé právo (10.06.1947): Kdo do ligy?, digitalniknihovna.cz 
 Rudé právo (17.06.1947): Tabulky po neděli, digitalniknihovna.cz 
 Rudé právo (01.07.1947): Tabulky po neděli, digitalniknihovna.cz 
 Rudé právo (08.07.1947): Tabulky po neděli, digitalniknihovna.cz 

Česká národní fotbalová liga
Slovenská národní fotbalová liga
Fotbal v Československu v roce 1946
Fotbal v Československu v roce 1947